Jaray ist Ortsname von

Jaray (Spanien)
Jaray ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jaray (1870–1943), österreichischer Bildhauer ungarischer Herkunft
 Hans Jaray (1906–1990), österreichischer Kammerschauspieler, Regisseur und Autor
 Karl Járay (1878–1947), österreichischer Architekt, Bautechniker, Hochschullehrer und Mäzen
 Paul Jaray (1889–1974), ungarischer Ingenieur und Aerodynamiker
 Stephan Jaray-Janetschek (1868–1945), ungarischer Komponist
 Werner Jaray (1920–2002), österreichischer Architekt

Siehe auch:
 Járay